Řepice může být:

 Řepice – obec v okrese Strakonice
Řepice (tvrz) – tvrz v okrese Strakonice
Hradec u Řepice - hradiště v okrese Strakonice
 řepice ozimá – pícnina
 řepice (jednotka) – stará česká objemová jednotka používaná na obilí, 2,906 l